Markov,  e le varianti Markova e Markoff sono cognomi russi portati da varie personalità:

Aleksandr Markov (1897-1968), astrofisico sovietico
Andrej Andreevič Markov (1856), matematico russo
Andrej Andreevič Markov (1903), matematico sovietico figlio del precedente
Dmitri Markov, atleta bielorusso naturalizzato australiano
Hristo Markov, atleta bulgaro
Il'ja Markov, atleta russo
Vladimir Markov, matematico russo fratello di Andrej Markov (1856-1922)

Informatica 
Processo decisionale di Markov
Modello di Markov nascosto

Pagine correlate 

Mark